Mangan acetat se može odnositi na:

Mangan(II) acetat
Mangan(III) acetat